Cremaster (du grec , « qui suspend ») peut désigner :
 Cremaster, une série de films.
 Le crémaster, un muscle.
 Le crémaster, appendice formant des crochets à l'extrémité de l'abdomen de chrysalides de papillons et qui leur sert de fixation à un support.